, qui signifie littéralement « Cœur-de-Jésus » en portugais, désigne plusieurs localités.

Coração de Jesus, municipalité située dans l'État du Minas Gerais.

Coração de Jesus, paroisse civile de la municipalité de Lisbonne, située dans le district de Lisbonne et la région de Lisbonne ;
Coração de Jesus, paroisse civile de la municipalité de Viseu, située dans le district de Viseu et la région Centre.

Homonymie de toponyme